Profeta
Ou ainda:
O Profeta (1977) - telenovela de 1977
O Profeta (2006) - telenovela de 2006
O Profeta (livro) - livro de Khalil Gibran

Desambiguação